Larose oder LaRose ist der Familienname folgender Personen:
 Chad LaRose (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Cory Larose (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 David Larose (* 1985), französischer Judoka
 Guy Larose (Ringname Hans Schmidt; 1925–2012), kanadischer Wrestler
 Mary LaRose (* ≈1965), US-amerikanische Malerin und Jazzsängerin
 Samuel Larose (Samuel Lorrain, genannt La Rose; Samuel de la Rose; um 1639–1721), französisch-deutscher Mediziner und Kurhannoverscher Leibarzt, Hofchirurg und Geburtshelfer
 Simon Larose (* 1978), kanadischer Tennisspieler

Larose ist der Name folgender Orte:
 Larose (Louisiana) im Lafourche Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 La Rose